

Geografia 
Kali – città della Croazia
Kali – città della Grecia
Kali – città dell'India
Kali – fiume indiano
Kali Çayı – fiume turco

Informatica 
Kali Linux – una distribuzione GNU/Linux basata su Debian

Religione 
Kālī – divinità dell'Induismo

Sport 
Kali – arte marziale filippina
Kali – calciatore angolano
The Great Khali – wrestler Indiano